Luka Bašič – hockeista su ghiaccio sloveno
Luka Bašić – pallavolista francese